Dan X je lahko:
 Dan X (Stasi)
 Dan X (DJ)

Glej tudi 
 dan
 Dan D